Красне (польск. Krasne) — многозначный термин.

 Красне (гмина, Жешувский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство. 
 Красне (гмина, Пшаснышский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пшаснышский повят, Мазовецкое воеводство. 
Красне (Замойский повят) — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.

См. также 
 Красне (Львовская область) — посёлок городского типа Бусского района Львовской области Украины.
 Красное